Marcin Malinowski (ur. 1975) – polski piłkarz
 Marcin Malinowski (ur. 1986) – polski muzyk, klarnecista